Albartus Gerhardus Wijers (1816-1877), Nederlands burgemeester
 Barry Wijers (1982), Nederlands tafeltennisser
 Hans Wijers (1951), Nederlands politicus en topman van AkzoNobel
 René Wijers (1881-1973), Nederlands politicus

en ook:
 De Wijers, een streek in Belgisch-Limburg
 Een spaarbekken bij een poldermolen, een molenplas